Bundesliga siatkarzy 2010/2011 – 55. sezon walki o mistrzostwo Niemiec organizowany przez Deutsche Volleyball Liga pod egidą Niemieckiego Związku Piłki Siatkowej (niem. Deutscher Volleyball-Verband, DVV). Zainaugurowany został 20 października 2010 roku i trwał do wiosny 2011 roku. 

W sezonie 2010/2011 w Lidze Mistrzów Niemcy reprezentowały  i , w Pucharze CEV -  i , natomiast w Pucharze Challenge - .

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Statystyki

Sety, małe punkty, frekwencja

Przypisy

Bibliografia 
 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Niemczech
2010 w Niemczech
2011 w Niemczech